В железнодорожном транспорте — рельс

В материаловедении марка инструментальной стали для высокоскоростной обработки резаньем многих (мягких) конструкционных материалов и сплавов